Santa Margalida är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Santa Margalida ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Santa Margalida är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Santa Margalida. Runt Santa Margalida är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Manacor,  km sydost om Santa Margalida. Trakten runt Santa Margalida består till största delen av jordbruksmark.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Balearerna